Трескин — фамилия; имеет женскую форму Трескина.

Известные носители:
 Трескин, Алексей Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 5981; 3 декабря 1839.
 Трескин, Анатолий Владимирович (1905—1986) — советский реставратор и художник.
 Трескин, Иван Львович (1761—1817) — русский вице-адмирал.
 Трескин, Леонид Николаевич (1888—1957) — полковник лейб-гвардии Волынского полка, участник Белого движения на Юге России.
 Трескин, Михаил Львович (1765—1839) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Трескин, Николай Иванович (1763—1842) — иркутский гражданский губернатор (1806—1819), действительный тайный советник.

См. также 
 Треска (значения)
 Тресков